Анти́чна скульпту́ра — скульптура доби Античності. Включає в себе:
 Скульптуру Стародавньої Греції
 Скульптуру Стародавнього Риму (зокрема, Римський скульптурний портрет).

Скульптуру Стародавньої Греції й Стародавнього Риму часто розглядають як одне ціле завдяки не лише єдності стилю, а й тому, що багато шедеврів давньогрецької скульптури відомі тільки з римських копій, оскільки оригінали не збереглися. Збережені рештки оригіналів з розкопок надто нечисленні.

Посилання